

Localidades

Kingwood (Virgínia Ocidental)

Outros
Kingwood (álbum)

Desambiguação